Molekulska formula -{C21H19F2N3O3}- se može odnositi na:

 Difloksacin
 RWJ-51204